Domsgen ist der Familienname folgender Personen:

 Christina Domsgen (* 1951), deutsche Schachspielerin, siehe Christina Lehmann
 Michael Domsgen (* 1967), deutscher evangelischer Theologe und Religionspädagoge